Крупняков — русская фамилия.

 Крупняков, Алексей Игоревич (род. 1978) — киргизский борец вольного стиля.
 Крупняков, Аркадий Степанович (1919—1994) — советский и российский писатель, журналист, народный писатель Марийской АССР, лауреат Государственной премии МАССР.
 Крупняков, Сергей Аркадьевич (род. 1950) — советский и российский писатель, драматург, журналист, член Союза писателей России и Национального союза писателей Украины.

См. также 
 Крупников